B 500 steht für:
 den in Deutschland verwendeten Bewehrungsstahl
 die Bundesstraße 500 in Deutschland

B.500 steht für:
 den Amuntempel vom Berg Barkal

Abkürzung